Une libertine est une femme s’adonnant au libertinage.

Libertine peut faire référence à :

 Libertine, une chanson de Mylène Farmer sortie en 1986 ;
 , le deuxième single de Patrick Wolf ;
 Linux Libertine, une police de caractères numériques.

Voir aussi 

, un groupe de rock anglais du début des années 2000 emmené par Pete Doherty et Carl Barât
 , le deuxième album de ce groupe sorti en 2004